Le garage Mattéi, également orthographié garage Matteï ou garage Mattei, peut faire référence à plusieurs garages automobiles ayant appartenu à l'entrepreneur marseillais Raoul Mattéi. On distingue ainsi :
 le garage Mattéi de Marseille, également connu sous le nom de Palais de l'automobile, situé dans le , ancien monument historique français, construit dans les années 1920 et détruit en 1991 ;
 le garage Mattéi de Cavaillon, situé avenue Gabriel-Péri, inscrit à l'Inventaire général du patrimoine culturel français, construit au début des années 1930.

Notes et références